Acer:

 Acer — тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники.
   — Клён, род растений.
  — агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики в Европе.